Chico Buarque é um disco do músico brasileiro Chico Buarque. Foi lançado no ano de 1984.

Faixas 

Álbuns de 1984
Álbuns de Chico Buarque
Álbuns em língua portuguesa